Peroba, paroba, parova, perobeira, perova e peroveira é a designação vulgar de várias espécies de árvores, conhecidas pela sua madeira de qualidade, das famílias:
Apocynaceae
Bignoniaceae

Inclui as seguintes espécies e designações:
Peroba
Peroba-açu
Peroba-amarela
Peroba-amarga
Peroba-amargosa
Peroba-branca
Peroba-brava (Clethra laevigata)
Peroba-café (Clethra laevigata)
Peroba-cetim (Aspidosperma macrocarpon)
Peroba-comum (Aspidosperma polyneuron)
Peroba-d'água (Cestrum toledii)
Peroba-de-campos (Aspidosperma tomentosum)
Peroba-de-folha-larga (Aspidosperma cuspa)
Peroba-de-goiás
Peroba-de-gomo
Peroba-de-lagoa-santa (Aspidosperma cylindrocarpon)
Peroba-de-minas (Aspidosperma cylindrocarpon)
Peroba-de-rego (Aspidosperma compactinervium)
Peroba-de-santa-catarina (Aspidosperma parvifolium)
Peroba-de-são-paulo
Peroba-do-campo (Aspidosperma macrocarpon)
Peroba-do-cerrado (Aspidosperma tomentosum)
Peroba-do-rio
Peroba-dos-campos (Aspidosperma tomentosum)
Peroba-iquira (Aspidosperma cylindrocarpon)
Peroba-manchada (Paratecoma peroba)
Peroba-miúda
Peroba-paulista
Peroba-poca (Aspidosperma cylindrocarpon)
Peroba-rosa
Peroba-tabuada (Aspidosperma compactinervium)
Peroba-tambu (Aspidosperma parvifolium)
Peroba-tigrina (Paratecoma peroba)
Peroba-tremida (Paratecoma peroba)
Peroba-vermelha

Ver também
Perobinha

Desambiguação